Capotosti ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Capotosti (1863–1938), italienischer römisch-katholischer Geistlicher; Bischof von Modigliana und Kurienkardinal
 Piero Alberto Capotosti (1942–2014), italienischer Jurist